Geografie:
 Maní (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Casanare
 Mani (Maritsa), een plaats in het departement Maritsa in Griekenland
 Maní (gemeente), een gemeente in de Mexicaanse deelstaat Yucatán
 Maní (Yucatán), een plaats in de Mexicaanse deelstaat Yucatán
 Mani (schiereiland), een Grieks schiereiland
 Mani (Tsjaad), een plaats in Tsjaad

Personen:
 Mani (Mani (profeet)), de stichter van het Manicheïsme
 Mani (rapper), Nederlands rapper
 Mani, de bijnaam van de bassist Gary Mounfield
 Mani Neumeier, een Duitse rockmuzikant
 Mani, de bijnaam van de Pakistaanse VJ Salman Saquib
Mani Matter, de artiestennaam van een Zwitserse singer-songwriter

Religie en filosofie:
 Máni, de god van de maan in de Noordse mythologie
 Mani (mantra), mantra
Mani-steen, een steen met ingekerfde of geschilderde mantra's of afbeeldingen in het boeddhisme
 Maniwiel, een ander woord voor de gebedswiel in het boeddhisme

Overig:
 Mani (dans), een Congolese dans
 Mani (voornaam), een Perzische voornaam
 Mani (parkiet), een parkiet